Descargamaría kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Descargamaría (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Descargamaría (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar